Nazareth kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Nazareth, Belgien, kommun i Flandern, Östflandern,

Brasilien 

 Nazaré da Mata (ort), Pernambuco, 
 Nazaré Paulista (ort), São Paulo, 
 Nazaré (ort), Bahia,

Etiopien 

 Nazret, ort, Oromia,

Israel 

 Nasaret, Norra distriktet,

Mexiko 

 Nazareth, Salto de Agua, 
 Nazareth, Chilón, 
 Nazareth, Teopisca, 
 Nazareth, Jalisco, Jesús María, 
 Nazareth, Ocotepec,

Se även 
 Ett skotskt rockband, se Nazareth

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar